Ліат Мер (, ) — режисер, режисер документальних фільмів і сценарист. Закінчила Тель-Авівський університет, отримала диплом магістра мистецтв. У 2003 стала режисером ізраїльського «Каналу 8».  Протягом двох з половиною років Ліат Мер знімала групу хасидських хлопчиків для фільму «Кіндерлах» (2007).  Автор і режисер «Неве Тірца – єдина жіноча тюрма в Ізраїлі» – документального фільму, підтриманого організацією Channel 8 Noga communication, фундацією Makor і фундацією Mifal Hapais.

фільмографія 
 Кіндерлах (2007)
 Кар’єрна епідемія 21 століття (2008)
 Неве Тірца – єдина жіноча тюрма в Ізраїлі (2011)
 Ув’язнені (2013)

Посилання 
 http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docupravo2014/uvyazneni/ 

Ізраїльські режисери